Lenka steht für:
 Lenka (Vorname), Frauenname, dort auch Namensträgerinnen
 Lenka (Sängerin) (Lenka Kripac, * 1978), australische Sängerin
 Lenka (Slowakei), Ort in der Slowakei
 Lenka, deutscher Name der Gemeinde Łęka Opatowska in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Lenka (Postomia), Nebenfluss der Postomia (Postumfließ) in Polen 
 (10390) Lenka, ein Asteroid, benannt nach Lenka Kotková

Siehe auch:
 Lenca